

Nom commun 
Lin peut désigner :
 en botanique, lin, un genre de plante de la famille des Linaceae ;
 en agriculture,
 lin cultivé, une espèce de plantes largement cultivée pour ses fibres textiles et ses graines oléagineuses ;
 voir aussi le lin batard, une plante cultivée en Europe pour la production d'huile végétale et de fourrage ;
 en industrie textile, lin, un textile produit à partir du lin cultivé.

Patronyme 

 la famille Lin, une famille patricienne de Venise ;
 Lanying Lin, une ingénieure électricienne chinoise ;
 Lin Biao, un militaire et homme politique chinois ;
 Lin Chia-Hsing, un athlète taïwanais ;
 Lin Dan, né en 1983, un joueur professionnel de badminton ;
  ;
 Lin Ludi (1984-), un acteur chinois ;
 Lin Sen, (1868-1943), un homme politique chinois, président de la république de Chine de 1931 à 1943 ;
 Lin Shuháo (1988-), un joueur américain de basket-ball ;
 Lin Tzu-hui, une haltérophile handisport taïwanaise ;
 Lin Weining, née en 1979, une haltérophile chinoise ;
 Lin Xiling (1935-2009), une militante chinoise ;
 Lin Yanfen, née en 1971, une joueuse de badminton chinoise ;
 Lin Yen-hung, un pongiste handisport taïwanais ;
 Justin Lin (1973-), producteur et réalisateur américano-taïwanais ;
Lin Yueshan, née en 1988, une archère chinoise ;
 Lin Yuping, née en 1992, une footballeuse chinoise ;
 Lin Yutang (1895-1976), un écrivain chinois ;
 Lin Zhao, (1932-1968), une communiste chinoise, exécutée lors de la Révolution culturelle ;
 Qian Lin, née en 1991, une artiste (chinoise), connue sous son nom de scène Lin Lin ;
 Francie Lin, une romancière américaine d'origine taïwanaise, auteure de roman policier ;
 Tzu-Wei Lin, un joueur de baseball taïwanais ;
 Xihong Lin, unestatisticienne sino-américaine ;
 Lin, le deuxième pape de l'Église catholique romaine ;
 Lin, un personnage du manga L'Habitant de l'infini ;
 Lin, un personnage du manga Naruto.

Toponyme 

 Lin, un village de la préfecture de Korçë, en Albanie ;
 Lin, un village de la préfecture de Shkodër, en Albanie ;
 Xian de Lin (临县), une subdivision administrative de la province du Shanxi en Chine ;
 Pas du Lin, un col du Valais, en Suisse ;
 Lin-Lin une île  de l'archipel de Chiloé au  sud du Chili.

Sigle 

LIN peut faire référence à :
 Laboratoire d'imagerie numérique, une composante de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême ;
 Lutte contre les infections nosocomiales, selon la liste des abréviations en médecine ;
 Local Interconnect Network, un dispositif de transmission de données utilisé dans les véhicules automobiles récents.

Code 
LIN ou lin peut faire référence à :
 LIN,  ;
 lin, le lingala, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Autres 
 Lin, une teinte de blanc et d'orange
 Huile de lin, utilisée dans l'alimentation, les peintures et traitements du bois

Code IATA des aéroports